Existen en Latinoamérica varios instrumentos musicales con este nombre: 

 El guitarrón argentino es más grande que una guitarra y está afinado en forma diferente.
 El guitarrón chileno que tiene 25 o más cuerdas.
 El guitarrón mexicano es un instrumento inventado en México para tocar el bajo en el mariachi.
 El guitarrón uruguayo ligeramente más grande que una guitarra, con seis cuerdas afinadas B2/Gb2/D2/A1/E1/B0 o A2/E2/C2/G1/D1/A0.

Enlaces externos 

Guitarras
Instrumentos de cuerda pulsada
Música de América Latina